Кубок Італії з футболу 2000—2001 — 54-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 13 серпня 2000 року, а завершився 13 червня 2001 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Фіорентіна» виграла у «Парми» і в 6-й раз завоювала Кубок Італії.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>26 серпня/6 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>27 серпня/6 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>27 серпня/7 вересня 2000

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>16/23 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>16/24 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>17/22 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>17/23 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>17/24 вересня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>18/24 вересня 2000

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 листопада/13 грудня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>29 листопада/12 грудня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>29 листопада/14 грудня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада/13 грудня 2000

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 січня/7 лютого 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/8 лютого 2001

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24 травня/13 червня 2001

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на kicker

2000–2001
Італія
Італія
2000 в італійському спорті
2001 в італійському спорті